cukrownia – fabryka produkująca cukier (sacharozę) z buraków cukrowych lub trzciny cukrowej.

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5
 Cukrownia – część miasta Brześć Kujawski
 Cukrownia – część miasta Janikowo
 Cukrownia – część miasta Ostrowiec Świętokrzyski
 Cukrownia – część wsi Gruta w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Gruta
 Cukrownia – część wsi Chybie woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, siedziba i sołectwo w gminie Chybie